Список риб Вірменії неповний і включає в себе 58 видів риб, які можна знайти у територіальних водах Вірменії.

A
Abramis brama 
Acanthalburnus microlepis 
Alburnoides bipunctatus 
Alburnus chalcoides 
Alburnus filippii 
Alburnus hohenackeri 
Aspius aspius

B
Ballerus ballerus 
Barbatula brandtii 
Barbus cyclolepis 
Barbus goktschaicus 
Barbus lacerta 
Blicca bjoerkna

C
Capoeta capoeta capoeta 
Capoeta capoeta sevangi 
Carassius carassius 
Carassius gibelio 
Chondrostoma colchicum 
Chondrostoma cyri 
Coregonus lavaretus 
Coregonus maraenoides 
Ctenopharyngodon idella 
Cyprinus carpio carpio

E
Esox lucius

G
Gambusia affinis 
Gambusia holbrooki 
Gobio gobio

H
Hypophthalmichthys molitrix 
Hypophthalmichthys nobilis

I
Ictalurus punctatus

K
Knipowitschia caucasica

L
Leucaspius delineatus 
Leuciscus idus 
Leuciscus leuciscus 
Luciobarbus capito 
Luciobarbus mursa

M
Mylopharyngodon piceus

N
Nemacheilus angorae 
Neogobius fluviatilis

O
Oncorhynchus mykiss

P
Pelecus cultratus 
Perca fluviatilis 
Phoxinus phoxinus 
Pseudorasbora parva

R
Rhodeus amarus 
Romanogobio persus 
Rutilus rutilus

S
Sabanejewia aurata aurata 
Salmo ischchan 
Salmo trutta fario 
Salmo trutta trutta 
Sander lucioperca 
Scardinius erythrophthalmus 
Silurus glanis 
Squalius cephalus

T
Tinca tinca

V
Vimba vimba

Примітки

Література

 Dadikyan, M. G., 1986: Fishes of Armenia. Armenian Academy of Sciences, Erevan. Fishes of Armenia: 1-245.
 Gabrielyan, B. K., 2001: An annotated checklist of freshwater fishes of Armenia. Naga, The ICLARM Quarterly v. 24 núms. 3-4:23-29. 
 Pipoyan, S. H. i L. A. Kirakosyan, 1998: Alburnus charusini hohenackeri Kessler (Cyprinidae) in the water-bodies of Armenia. Voprosy Ikhtiologii v. 38 (núm. 4): 559-563.

Посилання 
 FAO - Fishery and Aquaculture Country Profiles - Armenia  

Вірменія
Фауна Вірменії
риби